Poconé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poconé (ort), Mato Grosso, 
 Poconé (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar